Музеи Холокоста — учреждения, занимающиеся собиранием, изучением, хранением и экспонированием предметов, а также просветительской и популяризаторской деятельностью в области современной истории по теме Холокоста. Такие музеи существуют во многих странах, самые известные из них это Национальный мемориал Катастрофы и героизма Яд ва-Шем в Иерусалиме и американский Мемориальный музей Холокоста в Вашингтоне.

Список музеев

Европа 
 Мемориал памяти жертв Холокоста (Берлин)
 Музей Холокоста (Осло)
 Музей Рижского гетто
 Музей "Память еврейского народа и Холокост в Украине" (Днепр) 
Музей Холокоста памяти жертв фашизма (Одесса)
 Харьковский музей Холокоста

СНГ 
 Музей Холокоста (Санкт-Петербург) Наб. реки Мойки, д. 60
 Центр-Мемориал ШОА (Катастрофа) Санкт-Петербург

Примечания

Ссылки 

 

Списки:Холокост